Würger steht für:

 Würger, eine Vogelfamilie
 Würger (Pelz), ein einfelliges Pelzkollier

Würger ist der Familienname folgender Personen:
 Takis Würger (* 1985), deutscher Journalist und Autor

Siehe auch:
 Der Würger, ein deutsch-britischer Kriminalfilm
 Focke-Wulf Fw 190 „Würger“, ein deutsches Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs.